Таунсвилл:

 Таунсвилл — город в северо-восточной части австралийского штата Квинсленд.
 Таунсвилл — основной аэропорт города Таунсвилл, Квинсленд.